Mescal steht für:

 mexikanische Spirituose, siehe Mezcal
 Paul Mescal (* 1996), irischer Schauspieler
 Mescal (Arizona), Ort in den Vereinigten Staaten